Fritz Friedrichs ist der Name folgender Personen:

* Fritz Friedrichs (Sänger) (eigentlich Friedrich Christofes; 1849–1918), deutscher Opernsänger (Bariton) 
 Fritz Friedrichs (Maler) (1882–1928), deutscher Maler
 Fritz Walter Paul Friedrichs (1882–1958), deutscher Chemiker, siehe Laborkühler #Schraubenkühler nach Friedrichs 

Siehe auch:
 Fritz Friedrich